Юрківська сільська рада — Вінницька область, Тульчинський район
 Юрківська сільська рада — Запорізька область, Оріхівський район
 Юрківська сільська рада — Київська область, Ставищенський район
 Юрківська сільська рада — Черкаська область, Звенигородський район
 Юрківська сільська рада — Черкаська область, Уманський район

Ліквідовані
 Юрківська сільська рада — Одеська область, Великомихайлівський район